Kiteley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1956), nouvelliste et professeur américain
 (1886-1965), homme politique canadien en Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de patronyme